Migliaro ima više značenja:
 Migliaro, Cremona
 Migliaro, Ferrara
 Migliaro, Genoa